La clarté, en colorimétrie et en photométrie, caractérise, par une valeur comprise entre 0 et 100, l'éclat d'une surface par rapport au blanc d'un diffuseur idéal.
 Clarté était le journal de l'Union des étudiants communistes de 1956 jusqu'en 1996.
 Clarté est une publication du Parti communiste du Québec et de ses prédécesseurs.
 Clarté groupe d'écrivains progressistes et des travailleurs culturels a été organisée par Henri Barbusse en 1919 sur la base de l'Association des Anciens Combattants Républicaine.
L'Immeuble Clarté, création de Le Corbusier, à Genève.

Voir aussi